

Проспект Жовтневої Революції — проспект в Севастополі

Проспект Жовтневої Революції — проспект в Єсентуках
 Проспект Жовтневої Революції — проспект в Ставрополі